Това е таблица на първите 32 играча в Световната ранглиста по снукър през сезон 1994/1995.

Световна ранглиста по снукър